Айяш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айяш, Вильям (род. 1961) — французский футболист и футбольный тренер.
 Айяш, Яхья (1966—1996) — палестинский террорист, глава боевого крыла Хамас.